«Идомене́й, царь Кри́тский, или И́лия и Идама́нт» (, KV 366) — опера (по определению автора, «музыкальная драма», ) в трёх актах Вольфганга Амадея Моцарта на либретто . Это первая «взрослая» опера композитора, демонстрирующая его мастерство в оркестровке, речитативе и блещущая богатством мелодических линий.

Премьера состоялась 29 января 1781 года в Мюнхене, на сцене .

История 
Опера сочинялась по заказу баварского и пфальцского курфюрста Карла Теодора. 24-летний Моцарт приехал в столицу Баварии, на несколько месяцев покинув Зальцбург, где остался его отец, Леопольд Моцарт. Между ними происходила постоянная переписка (Моцарт-младший писал почти каждые два дня), в результате чего почти весь процесс работы оказался документально зафиксирован.

Премьера состоялась 29 января  года во время придворного карнавала в Мюнхенской резиденции курфюрста, на сцене  с участием Антона Рааффа (Идоменей), Доротеи Вендлинг (Илия), Винченцо даль Прато (Идамант), Элизабет Августы Вендлинг (Электра), Доменико де Панцакки (Арбас) и Джованни Валези (Верховный жрец Нептуна).

Мюнхенская постановка оказалась единственной при жизни Моцарта. Его попытки поставить оперу в Вене провалились, единственное концертное исполнение состоялось 13 марта 1786 года в венском дворце  и потребовало множества вынужденных изменений (венская редакция). Первая сценическая постановка в Вене состоялась лишь в 1806 году.

Либретто 
Либретто , придворного капеллана в Зальцбурге, основывалось на текстах Антуана Данше для оперы Андре Кампра «Идоменей» (1712), которые, в свою очередь, базировались на  в пяти актах Проспера Кребийона (1705).

В основе сюжета — предания мифологической Эллады. Заглавный герой оперы, критский царь Идоменей — полководец, участник Троянской войны и упоминается в «Илиаде». Мотивы рокового обета божеству и жертвоприношения отцом своего ребенка встречается у многих народов, а в том числе в ветхозаветной Книге Судей, 11:30-40 (Иеффай и его дочь). В либретто аббата Вареско сюжет об отце, дающем клятву отдать в жертву богам первого встреченного, которым оказывается его собственный ребёнок, обретает счастливый финал в образе «Бога из машины».

Работа над либретто проходила под непосредственным контролем Моцарта, он вынуждал либреттиста переписывать многие сцены, желая стремительности действия и психологической правды сюжетных поворотов. В последний момент Моцарт выбрасывает из оперы уже готовые две арии и дуэт, посчитав, что они растягивают действие. Он ссорится с певцами, требующими кантиленных арий, когда драматизм сюжета требует совсем другого.

Действующие лица 
 Идоменей, царь Крита — тенор
 Идамант, его сын — сопрано (в венской редакции, тенор)
 Электра, дочь царя Агамемнона — сопрано
 Илия, дочь троянского царя Приама — сопрано
 Арбас, друг Идоменея — тенор
 Верховный жрец Нептуна — тенор
 Голос оракула Нептуна — бас
 Две критских женщины — сопрано и меццо-сопрано
 Два троянца — тенор и бас

Синопсис 
Действие происходит на острове Крит после окончания Троянской войны.

Акт 1 
Плененная троянская принцесса оплакивает убитого отца и пропавших братьев. Но не ненависть, а любовь к сыну критского царя Идаманту владеет её сердцем. Идамант тоже любит Илию, и ради неё хочет вернуть свободу пленным троянцам. Электра, нареченная невеста Идаманта, предается порывам ревности. Между тем, Арбас приносит известие, что критский царь Идоменей, возвращавшийся от стен Трои на родину, погиб в море.

Чтобы спасти свою жизнь и жизни своих сподвижников, Идоменей поклялся Нептуну принести ему в жертву первого, кого встретит на родном берегу. Первым спешит приветствовать отца Идамант.

Акт 2 
Идоменей советуется с Арбасом, как спасти сына. Они отсылают Идаманта вместе с Электрой в её родной Аргос. Идоменей дарует волю троянским пленникам, но Илия просит остаться на Крите. Идоменей догадывается о взаимной любви Илии и Идаманта. Электра счастлива: Идамант будет принадлежать ей.

Как только Идамант и Электра садятся в корабль, разгневанный Нептун посылает на Крит морское чудовище. Народ в страхе разбегается.

Акт 3 
Несмотря на гнев Нептуна, Идоменей настаивает на отъезде Идаманта, но Идамант решает вступить в бой с чудовищем и побеждает его. Верховный жрец Нептуна предупреждает царя о бедствиях, которые постигнут его народ за неисполнение клятвы. Идоменей готов принести сына в жертву. Илия желает отдать за Идаманта свою жизнь. Нептун тронут её любовью и через оракула повелевает Идоменею оставить престол и передать его Идаманту после его брака с Илией. Народ поет хвалу богам, лишь Электра не участвует в ликовании: преследуемая фуриями ревности, она удаляется со сцены.

Состав оркестра 
Партитура Моцарта включает:
 Флейту-пикколо (только в сцене бури из концовки II акта); 2 флейты,  2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота
 4 валторны, 2 трубы; 3 тромбона (только в эпизоде с голосом Нептуна из III акта)
 Литавры
 Струнные.
Бас континуо:
 клавесин и виолончель

Музыкальные номера 
 Увертюра

Акт 1
 N. 1 Речитатив Quando avran fine omai и Ария Padre, germani, addio! (Илия)
 N. 2 Ария Non ho colpa (Идамант)
 N. 3 Хор Godiam la pace
 N. 4 Речитатив Estino è Idomeneo? и Ария Tutte nel cor vi sento (Электра)
 N. 5 Хор Pietà! Numi, pietà
 N. 6 Речитатив Ecco ci salvi al fin и Ария Vedrommi intorno (Идоменей)
 N. 7 Ария Il padre adorato (Идамант)
 N. 8 Марш
 N. 9 Хор Nettuno s’onori

Акт 2
 N. 10 Ария Se il tuo duol (Арбас)
 N. 11 Ария Se il padre perdei (Илия)
 N. 12 Речитатив Qual mi contruba i sensi и Ария Fuor del mar (Идоменей)
 N. 13 Речитатив Chi mai del mio provo и Ария Idol mio, se ritroso (Электра)
 N. 14 Марш и речитатив Odo da lunge (Электра)
 N. 15 Хор Placido è il mar
 N. 16 Терцет Prei di partir, oh Dio! (Идамант, Электра, Идоменей)
 N. 17 Хор Qual nuovo terrore!
 N. 18 Хор Corriamo, fuggiamo

Акт 3
 N. 19 Ария Zeffiretti lusinghieri (Илия)
 N. 20 Речитатив Odo? o sol quel, che brama и Дуэт S’io non moro a questi accenti (Идамант, Илия)
 N. 21 Квартет Andro ramingo e solo (Идоменей, Илия, Идамант, Электра)
 N. 22 Ария Se colà ne' fati è scritto (Арбас)
 N. 23 Речитатив Volgi intorno lo sguardo (Верховный жрец Нептуна)
 N. 24 Хор Oh voto tremendo!
 N. 25 Марш
 N. 26 Каватина с хором Accogli, oh re del mar (Верховный жрец Нептуна, Идоменей)
 N. 27 Речитатив Padre, mio caro padre! и Ария No, la morte io non pavento (Идамант)
 N. 28 Сцена Ha vinto amore (Голос оракула Нептуна)
 N. 29 Ария D’Oreste, d’Ajace (Электра)
 N. 30 Последняя сцена Popoli! a voi
 N. 31 Ария Torna la pace al core (Идоменей)
 N. 32 Хор Scenda Amor, scenda Imeneo
 KV 367 — балетная музыка для оркестра к опере «Идоменей»

А. Н. Серов об «Идоменее» Моцарта (1858) 
… Моцарт не был реформатором, не разрушал преднамеренно всего принятого, утвердившегося обычаем. Напротив того: он брал готовые формы, но в них стремился дать полный простор своей художественной натуре, своей способности создать музыку.

Условия серьёзной оперы для мюнхенской сцены тяготели над Моцартом (24-летним юношей!). Певцы были далеко не первостепенные: оперные привычки требовали партии для мужского сопрано, не допускали басовой партии между главными лицами, виртуозность певцов не могла обойтись без множества бравурных арий с модными руладами и т. д. Таким образом, в этой опере Идоменей — тенор (!), сын его — сопрано (!), наперсник тоже тенор; арии переполнены приторными украшениями из времен париков с косами, пудры и мушек. В расположении сцен оперы рутинная условность и риторичность до крайности холодят действие и делают эту пьесу из времен мифологических совершенно отжившею для публики нынешней. Тем не менее при всех этих «кандалах» обычая (usus tyrannus) Моцарт умел создать музыку в своем роде превосходную, умел сочетать красоты итальянской оперной школы (своего времени) с патетической правдивостью стиля Глюка, обогатить такое слияние неисчерпаемой изобретательностью в гармонизации и в приемах сложного кристаллического оркестра, до появления этой оперы неслыханного. В целом опера «Идоменей» для нашего времени тяжела, скучна; в отдельных сценах в ней есть красоты, которые и самим Моцартом не были превзойдены, а как первое из зрелых оперных созданий великого художника, как партитура, в которой гений Моцарта впервые высказался во всей полноте, во всей роскоши своих сил, «Идоменей» оправдывает пристрастие к нему самого Моцарта и останется занимательнейшим и полезнейшим образцом для изучения…

Последующие постановки 
В 20-х годах XIX века опера исполнялась в Санкт-Петербурге силами немецкой труппы, но успеха не имела.

В сентябре 2006 года в берлинском театре Немецкая опера была отменена постановка режиссёра Ханса Нойенфельса (Hans Neuenfels) 2003 года из опасений оскорбить религиозные чувства зрителей (в одной из сцен выставлялись отрубленные головы лидеров мировых религий).

Избранная дискография 
 1951 — дир. Фриц Буш — Ричард Льюис, Леопольд Симоно, Сена Юринац, Биргит Нильсон
 1982 — Джеймс Ливайн — Лучано Паваротти, Фредерика фон Штаде, Илеана Котрубас, Хильдегард Беренс — Хор и оркестр театра Метрополитен-опера
 1991 — дир. Джон Элиот Гардинер — Энтони Рольф Джонсон, Анна Софи фон Оттер, Хиллеви Мартинпелто, Сильвия Макнейр, Найджел Робсон, Глен Винслейд — Монтеверди-хор, Оркестр English Baroque Soloists
 1991 — дир. Колин Дэвис — Франсиско Арайза, Барбара Хендрикс, Вернер Хольвег, Уве Хайльманн, Сюзанна Ментцер — Симфонический оркестр Баварского радио
 1996 — дир. Джеймс Ливайн — Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Кароль Ванесс, Брин Терфель, Хайди Грант Мёрфи, Фрэнк Лопардо, Томас Хэмпсон — Хор и оркестр театра Метрополитен-опера
 2001 — дир. Чарльз Маккеррас — Йен Бостридж, Лоррейн Хант Либерсон, Лайза Милн, Барбара Фриттоли, Энтони Рольф Джонсон — Хор Эдинбургского фестиваля, Шотландский камерный оркестр

Видеозаписи 
 2017, 25 марта. Дирижёр Джеймс Ливайн. Илия — Надин Сьерра, Электра — , Идамант — Элис Кут, Идоменей — . Хор и оркестр театра Метрополитен-опера.

Примечания

Ссылки 
 Партитура
 Полное либретто оперы «Идоменей, царь Критский»

Оперы на итальянском языке
Оперы 1780 года